Сергей Годунов:
 Годунов, Сергей Васильевич (1907—1967) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Годунов, Сергей Константинович (род. 1929) — советский и российский учёный-математик, академик РАН.